Le prince Vassili Lvovitch Davydov ( - Krasnoïarsk, ), est un poète et décembriste russe.

Biographie 

Lieutenant au  de hussards Alexandriski, le tribunal lui inflige une peine de réclusion à perpétuité, sa peine fut réduite à 20 ans de travaux forcés.

Œuvre

Sources

Voir aussi

Articles connexes 
 Famille Davydov

Naissance en mars 1793
Décès en octobre 1855
Décès à Krasnoïarsk
Décès à 62 ans
Militaire de l'Empire russe du XIXe siècle
Poète de l'Empire russe au XIXe siècle
Décembriste
Récipiendaire de la croix Pour le Mérite (ordre militaire)
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Anne
Récipiendaire de l'ordre de Saint-Vladimir de 4e classe